Het ATP-toernooi van Athene 1989 (met de officiële naam Athens Open 1989) werd van 10 tot en met 17 april 1989 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Uitslagen

1989
Athene